Municipio de Deer Park puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Deer Park (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Deer Park (condado de Pennington, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pennington.